

Жердзь — село в гміні Жижин Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Жердзь — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства